Astrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Astrup (Aidt Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aidt Sogn, Favrskov Kommune
 Astrup (Bjergsted Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Bjergsted Sogn, Kalundborg Kommune
 Astrup (Bryndum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bryndum Sogn, Esbjerg Kommune
 Astrup (Brøns Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brøns Sogn, Tønder Kommune
 Astrup (Faster Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Faster Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Astrup (Giver Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Giver Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Astrup (Grinderslev Sogn) – en hovedgård i Grinderslev Sogn
 Astrup (Hee Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hee Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Astrup (Hinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hinge Sogn, Silkeborg Kommune
 Astrup (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Hjørring Kommune
 Astrup (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Astrup (Skarresø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skarresø Sogn, Syddjurs Kommune
 Astrup (Velling Sogn) – en bebyggelse i Velling Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Astrup (Vestervig Sogn) – en bebyggelse i Vestervig Sogn, Thisted Kommune
 Astrup (Ødum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ødum Sogn, Favrskov Kommune
 Astrup (Aarhus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn - Aarhus Kommune

Astrup er også et efternavn, som bæres af bl.a.:
 Poul Bjørndahl Astrup – laboratoriekemiker og professor
 Arne Astrup – fedmeforsker